HMS Ark Royal () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 Ark Royal (1587) — галеон-флагман британського флоту, що брав участь у сутичках з Іспанською Армадою. На службі з 1587 до 1636 року. У 1636 році затонув, був піднятий та списаний у 1638 році.
 HMS Ark Royal (1914) — перероблений з торговельного судна на перший у світі гідроавіаносець часів Першої світової війни. В 1934 році перейменований на HMS «Пегасус». На службі з 1914 по 1944 роки.
 HMS Ark Royal (91) — авіаносець свого типу за часів Другої світової війни. Затонув 14 листопада 1941 в результаті торпедування німецьким підводним човном U-81 напередодні. На службі з 1938 по 1941 роки.
 HMS Ark Royal (R09) — важкий ударний авіаносець типу «Одейшес». На службі з 1950 по 1979 роки.
 HMS Ark Royal (R07) — легкий авіаносець типу «Інвінсібл» та флагманський корабель британського флоту. На службі з 1985 по 2011 роки. У 2013 році розібраний на брухт.

Див. також 
 HMS Renown
 HMS Formidable
 HMS Argus
 HMS Royal Oak
 HMS Indomitable

Кораблі ВМС Великої Британії